Аккора — название населённых пунктов в Казахстане:

 Аккора — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Аккора — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.